Ю́рій Петро́вич Стрельцо́в ( — ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Стрельцов Юрій Петрович народився 30 жовтня 1974 року в місті Пирятині Полтавської області.

Закінчив Пирятинську загальноосвітню школу № 6. Отримав спеціальність водія автомобіля. Пройшов строкову військову службу. Працював у ТОВ «Агрокон».

20 березня 2015 року мобілізований; старший солдат, військовослужбовець 1-ї окремої гвардійської танкової бригади, стрілець-помічник гранатометника.

30 листопада 2015 року трагічно загинув поблизу села Полкове Волноваського району, за іншими даними — біля села Краснівка. У висновку лікаря про смерть записано, що Юрій загинув від сліпої кулі.

4 грудня 2015 року похований в Пирятині, у місті оголошено День жалоби.

Без батька лишилася донька.

Нагороди та вшанування 
 12 лютого 2018 року ім'я Юрія Стрельцова занесене до Книги Пошани Полтавської обласної ради.
 11 жовтня 2019 року в Опорному закладі Пирятинській загальноосвітній школ1 І-ІІІ ступенів № 6 було відкрито меморіальну дошку Стрельцову Юрію Петровичу, випускнику цієї школи, учаснику АТО, який загинув, захищаючи територіальну цілісність України.

Примітки

Джерела 
 Пам'ять загиблих учасників АТО вшанують у Книзі Пошани Полтавщини 
 Стрельцов Юрій Петрович  // Книга пам'яті загиблих
 Стрельцов Юрій Петрович // Сайт Полтавської обласної ради

Уродженці Пирятина
Померли у Волноваському районі
Поховані в Пирятині